Osoby:
 Alexis Weissenburg – francuski pianista
 Karl Weissenberg – austriacki fizyk

Zobacz też:
 Weißenberg